Фоконне () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фоконне, Жан Луи Франсуа (1750—1819) — французский военный деятель, барон Фоконне и Империи.
 Фоконне, Тибо (род. 1985) — французский шорт-трекист.